VAT puede referirse a:

Vacuna antitetánica; 
VAT-01 (Vehículo de asalto y transporte), de Colombia; o
Value Added Tax: Impuesto al valor agregado en Reino Unido y otros países de habla inglesa.